La temporada 2015/16 de la Segona Divisió B va ser la 39ª edició d'aquesta competició. Començà el 22 d'agost de 2015 i la fase regular acabà el 15 de maig de 2016, mentre que la promoció d'ascens acabà el 26 de juny.

Com les edicions anteriors, aquest torneig fou organitzat per la Reial Federació Espanyola de Futbol i el disputaren un total de 80 equips, dividits en 4 grups de 20 equips cadascun, distribuïts segons el criteri de proximitat geogràfica. Els equips dels territoris de parla catalana estaven enquadrats al grup 3.

Grup 3

Equips per Comunitat Autònoma

Dades dels equips

Resultats 

 El Reus Deportiu va aconseguir l'ascens a Segona A.
 L'Olímpic de Xàtiva va perdre la categoria després de ser derrotat a la promoció de permanència.

Altres grups

Grup 1

Grup 2

Grup 4

Promoció d'ascens a Segona A

Ruta dels campions 

 El Reus Deportiu i l'UCAM Murcia CF aconseguiren una plaça per la Segona Divisió A.
 A més, l'UCAM Murcia CF es proclamà campió de la Segona Divisió B 2015-16.
 El Racing de Santander i el Reial Madrid Castella es classificaren per la segona ronda de la ruta dels no campions.

Ruta dels no campions 

 El Sevilla Atlético i el Cadis CF aconseguiren una plaça per la Segona Divisió A.

Promoció de descens a Tercera 
Els quatre setzens classificats es jugaren dues places a Segona B per la temporada següent, les quals es resolgueren en una eliminatòria d'anada i tornada. El sorteig dictaminà que s'enfrontarien el Club Polideportivo Cacereño amb el Linares Deportivo i el Club Esportiu Olímpic de Xàtiva amb la Sociedad Deportiva Leioa.

 L'Olímpic de Xàtiva i el CP Cacereño perderen la categoria i davallaren a tercera, mentre que el Linares Deportivo i el SD Leioa la mantengueren.

Resum 
Ascendiren a Segona Divisió:
  UCAM Murcia CF, Reus Deportiu, Sevilla Atlético i Cadis CF
Descendiren a Tercera Divisió:
 GRUP 1:  CP Cacereño,  Sporting de Gijón B,  Atlético Astorga CF,  SD Compostela,  Peña Sport FC.
 GRUP 2:  CD Guadalajara,  CF Talavera de la Reina,  Club Portugalete,  Getafe CF B.
 GRUP 3:  CE Olímpic de Xàtiva,  La Pobla de Mafumet,  UE Olot,  CE Llosetí,  Huracà de València.
 GRUP 4:  Real Betis B,  Algeciras CF,  CD San Roque,  UD Almería B.

Referències

Vegeu també 
 Segona Divisió B

Temporades de la Segona divisió B espanyola de futbol
Competicions futbolístiques del 2016
Competicions futbolístiques del 2015